Carabia kan som auktorsförkortning betyda:

 José Pérez Carabia
 José Perez Carabia

Robotskapade auktorsförkortningar